Мидлум може бити:

 Мидлум (Фер), општина у округу Нордфризланд, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Мидлум (Вурстен), општина у округу Куксхафен, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.